Комаров, Василий Иванович:
 Комаров, Василий Иванович (1868—1918) — русский художник.
 Комаров, Василий Иванович (1877—1923) — советский серийный убийца.
 Комаров, Василий Иванович (1921—2002) — советский спортсмен.